Příjmení Basl nosí více významných osobností:

 Antonín Basl (* 1889 – 1937) - československý středoškolský profesor, geograf, historik, legionář a velitel Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) 
 Josef Basl – proděkan pro strategii, rozvoj a vnější vztahy a statutární zástupce děkanky Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, bývalý proděkan pro zahraniční styky a rozvoj Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze